ou  est le nom de plusieurs stades situés en Angleterre :
 Le  de Bristol, terrain du Gloucestershire County Cricket Club,
 Le  de Chelmsford, terrain de l'Essex County Cricket Club,
 Le  de Derby, terrain du Derbyshire County Cricket Club,
 Le  de Durham, surnommé Riverside Ground, terrain du Durham County Cricket Club,
 Le  de Birmingham, surnommé Edgbaston, terrain du Warwickshire County Cricket Club,
 Le  d'Exeter, ancien terrain des Exeter Chiefs,
 Le  d'Exeter, utilisé par le Devon County Cricket Club,
 Le  de Hove, terrain du Sussex County Cricket Club,
 Le  de Northampton, terrain du Northamptonshire County Cricket Club,
 Le  de Southampton, ancien terrain du Hampshire County Cricket Club,
 Le  de Stoke-on-Trent, ancien terrain du Staffordshire County Cricket Club,
 Le  de Swindon, terrain du Swindon Town Football Club,
 Le  de Taunton, terrain du Somerset County Cricket Club,
 Le  de Worcester, surnommé New Road, terrain du Worcestershire County Cricket Club.